Zivago – miniserie televisiva del 2002
 Jurij Andreevič Živago – protagonista del romanzo Il dottor Živago
 Mr. Zivago – cantante italiano
 Semën Živago – pittore russo